Nowodworek – popularna nazwa szkoły średniej, której patronem jest Bartłomiej Nowodworski:
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie (Nowodworek w Krakowie)
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi (Nowodworek w Tucholi)